Eggenthal ist der Ortsname von

 Eggenthal, Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal, die gleichnamige Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eggenthal (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eggenthal (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
Siehe auch:
 Eckental
 Eggental